SQY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sao Lourenco Do Sul (RS) (Brasile)